Gustav Fischer peut désigner : 
 Gustav Fischer (1845-1910), un libraire et éditeur allemand.
 Gustav Fischer (1848-1886), un explorateur allemand de l'Afrique. 
 Paul Gustav Fischer (1860-1934), un peintre danois.
 Gustav Fischer (1866-1925), un homme politique allemand. 
 Gustav Fischer (1915-1990), un cavalier suisse.

Voir aussi